Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения 

Примечание. Резкое снижение численности на 1926 год объясняется образованием Иваново-Вознесенской губернии в 1918 году, в состав которой из Костромской губернии были переданы Кинешемский, Юрьевецкий и часть Нерехтского уезда. В 1922 году Варнавинский и Ветлужский уезды Костромской губернии вошли в состав Нижегородской губернии. В 1923 году Макарьевский уезд был передан в состав Иваново-Вознесенской губернии.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Населённые пункты 
Населённые пункты с численностью населения более 3000 человек

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):
  Областной центр — Кострома,  чел.
  от 20 000 до 50 000 чел.
  от 10 000 до 20 000 чел.
  от 5000 до 10 000 чел.
  от 2000 до 5000 чел.
  от 1000 до 2000 чел.

Примечания

Ссылки 
 Подробное описание демографических процессов, протекающих на территории Костромской области. Данные о численности населения муниципальных образований и районных центров Костромской области. Плотность населения

Костромская область